Skubic ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej E. Skubic (* 1967), slowenischer Autor
 Nejc Skubic (* 1989),  slowenischer Fußballspieler
 Peter Skubic (* 1935), österreichischer Goldschmied, freier Künstler, Hochschullehrer